Vineuil puede referirse a:

 Vineuil, comuna de Indre.
 Vineuil, comuna de Loir y Cher.
 Vineuil-Saint-Firmin, comuna de la región de Picardía.